Czwórka – przysiółek wsi Domasławice w Polsce, położony w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Twardogóra. Wchodzi w skład sołectwa Domasławice.

W latach 1975–1998  przysiółek należał administracyjnie do województwa wrocławskiego.

Przypisy 

Domasławice (województwo dolnośląskie)